Китагава (яп. 喜多川 или 北川, англ. Kitagawa) — японская фамилия и топоним:

 Китагава — село в Японии, находящееся в уезде Аки префектуры Коти. 
 Китагава, Джозеф (1915—1992) — американский религиовед японского происхождения, историк религии, гуманитарий, востоковед, священник, теолог, педагог, почётный профессор университета Чикаго/
 Китагава, Джонни (1931—2019) — японский продюсер, создатель более двух десятков популярных бой-бэндов.
 Китагава, Кэйко (род. 1986) — японская актриса, модель.
 Китагава, Масао (1910—1995) — японский ботаник.
 Китагава Утамаро (1753—1806) — японский художник.